Château de Gramont dans les Pyrénées-Atlantiques fief du duché de Gramont et la famille des seigneurs de Gramont, dont la seigneurie était située dans ce château, à Viellenave-sur-Bidouze en Basse-Navarre.
 Château de Bidache, aussi appelé « Château de Gramont », dans les Pyrénées-Atlantiques et la Principauté souveraine de Bidache de la famille des seigneurs de Gramont, à Bidache en Basse-Navarre. 
 Château de Gramont situé dans le département de Tarn-et-Garonne sur la commune de Gramont
 Château de Gramont situé dans le département de l'Indre château de la fin du  (privé), construit par la famille Laurancel.

Gramont